La Batalla de San Mateo puede referirse a:
 Batalla de San Mateo (1814), parte de la Guerra de Independencia de Venezuela.
 Batalla de San Mateo (1871), parte de la Revolución de La Noria.